Панцирник Штербы () — вид пресноводных лучепёрых рыб семейства панцирных сомов (Callichthyidae), аквариумная рыба. Названа в честь немецкого зоолога Гюнтера Штербы.

Описание 
Длина тела составляет 8 см, по сравнению с другими видами рода тело относительно высокое. Голова и спина от светло-коричневого до тёмно-коричневого цвета, покрыты желтоватыми крапинами. Ближе к хвостовому плавнику боковые стороны тела коричневые с желтоватыми полосами. Брюхо от белого до розового цвета.

Распространение 
Вид обитает в Бразилии в верхнем течении реки Гуапоре.

Питание 
Питается мелкими ракообразными, личинками насекомых и других беспозвоночных в растительности и на дне, а также детритом животного и растительного происхождения.

Размножение 
В период нереста в течение каждых 5—7 дней происходит спаривание, в результате которого на нижнюю сторону листьев водных растений прикрепляются одна или две клейкие икринки. В период икрометания самка производит примерно 30 икринок. Личинки вылупляются примерно через 4 дня.

Содержание 
Из-за привлекательной окраски этих рыб часто содержат в аквариумах.

Примечания

Литература 
 Günther Sterba: Süßwasserfische der Welt. Weltbild, Augsburg 2002, ISBN 3-89350-991-7.
 Claus Schaefer, Torsten Schröer: Das große Lexikon der Aquaristik. Ulmer, Stuttgart 2004, ISBN 3-8001-7497-9.
 Hans-Georg Evers: Panzerwelse. Ulmer, Stuttgart 1994, ISBN 3-8001-7286-0.

Коридорасы
Рыбы Южной Америки
Животные, описанные в 1962 году
Штерба
Аквариумные рыбы